Роганов (Роганова) — русская фамилия. Известные носители:
 Роганов, Альберт Михайлович (1935-2007) — советский государственный и партийный деятель, секретарь МГК КПСС.
 Роганов, Николай Николаевич (род. 1974) — российский журналист. Главный редактор «Советский спорт — Футбол», «Биатлон.РФ», «Total Football».
 Роганов, Олег Андреевич (род. 1995) — российский футболист.
 Роганов, Сергей Георгиевич (1916—2003) — профессор МВТУ им. Баумана, лауреат Государственной премии СССР 1974 года.

 Роганова (Полякова), Татьяна Викторовна (род. 1959) — российская писательница.

Примечания